Rase steht für:

 Rase (Leine), ein Bach in Rosdorf bei Göttingen
 Rašė, ein Bach in Litauen, der in die Vyžuona mündet

Rase ist der Familienname folgender Personen:
 Ann-Sofie Rase (* 1964), schwedische Schauspielerin
 Laurence Rase (* 1977), belgische Taekwondo-Sportlerin und Funktionärin

Die Abkürzung RASE steht für
 Royal Agricultural Society of England

Siehe auch
 Raase